Médias tactiques peut désigner :
 médias tactiques, une forme d'activisme dans les médias ;
 médias tactiques, un type de supports publicitaires.

Homonymie